Ann steht für:
 eine Variante des weiblichen Vornamens Anna; siehe Ann (Vorname)
 Ann & Andy, ein deutsches Gesangsduo
 Ann Arbor, die Hauptstadt des Washtenaw County im US-Bundesstaat Michigan
 Ann-Arbor-Klassifikation, eine Klassifikation der malignen Lymphome
 Ann Arbor-Modell, ein Modell der empirischen Wahlforschung
 Ann Arbor Railroad, eine US-amerikanische Eisenbahngesellschaft
 Ann Island, Insel in Antarktika
 Ann McKim ein Dreimastvollschiff mit Klipperlinien
 Cape Ann, die östliche Landzunge von Essex County in Massachusetts, USA
 Pepper Ann, US-amerikanische Zeichentrickserie
 Saint Ann Parish, der größte Landkreis auf Jamaika
 der tropische Sturm Ann im Pazifik 1999
 Ann (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten
 Ann (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond

ann steht für:
 eine süße, japanische Paste aus Adzukibohnen
 Obolo (ISO-639-3-Code), Cross-River-Sprache

Ann ist der Familienname folgender Personen:
 Ana Ann (* 1984), britische Popsängerin
 Celina Ann (* 1991), österreichische Sängerin
 Christoph Ann (* 1962), deutscher Jurist und Professor
 Julia Ann (* 1969), US-amerikanische Tänzerin und Pornodarstellerin
 Keren Ann (* 1974), französische Sängerin

Ann ist der Künstlername folgender Personen:
 Lisa Ann (* 1972), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Pam Ann (* 1965), australische Komikerin und Entertainerin

ANN steht für:
 A News Network, The Correspondent Agency, Brüssel
 artificial neural network, künstliches neuronales Netz (oft auch nur neural network (NN) genannt)
 Annette Island Airport (IATA-Code)

Siehe auch:
 St. Ann
 An

ANN